Warrant Live 86-97 е концертен албум на американската хевиметъл група Warrant. Записан е през 1996 г. в Harpos Concert Theatre, Детройт, Мичигън. Съдържа песни от всички албуми на групата, които включват повечето сингли и два от най-големите им хита Heaven и Cherry Pie, които оглавяват Mainstream Rock и Billboard Hot 100.

Състав 
 Джени Лейн – вокали
 Ерик Търнър – китара
 Джери Диксън – бас
 Боби Борг – барабани
 Рик Стайър – китара
 Дани Уогнър – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 1997 година
Концертни албуми